Маккарвилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маккарвилл, Джанель (род. 1982) — американская профессиональная баскетболистка
 Маккарвилл, Криста (Кри́ста Ли Шарф; род. 1982) — канадская кёрлингистка.